Валттери Кемиляйнен (; ) — финский хоккеист, защитник клуба КХЛ «Витязь» и сборной Финляндии. Олимпийский чемпион 2022 года.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба ЮП. Выступал за команду на юниорских и молодёжных соревнованиях. В сезоне 2013/14 дебютировал в высшей лиге Финляндии. В 2016 году перешёл в команду «Таппара», где отыграл пять сезонов. В 2021 году подписал контракт с командой Континентальной хоккей лиги «Витязь».

Играл за молодёжную сборную Финляндии. В 2020 году в составе сборной участвовал в Кубке Карьяла.

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой